

Персоналії

 Ернесту Гейзел Ерне́сту Бе́кман Ге́йзел (порт. Ernesto Beckmann Geisel; 3 серпня 1907 — 12 вересня 1996) — бразильський державний та військовий діяч, президент країни.
 Ураган Гейзел – один з найбільш руйнівних і катастрофічних ураганів Атлантичного басейну, який у жовтні 1954 року спричинив жахливі наслідки на Гаїті.
 Гейзел Маккаліон (уроджена Журн́о; народилась 14 лютого 1921) - канадський політик і бізнесвумен.

Топонім

Гейзел — місто, штат Кентуккі
 Гейзел — місто, штат Південна Дакота